Der Mondkrater Plato ist eine Wallebene auf der uns zugewandten Seite des Erdmondes. Er befindet sich in den Montes Alpes (Alpen Gebirge) auf 51° 40' Nord und 9° 20' West und besitzt einen Durchmesser von 101 km. Seine Tiefe beträgt etwa 1.000 m, der Kraterwall erhebt sich teilweise etwa 2.400 m über den dunklen Kraterboden.

Ähnlich wie bei den Maria ist der Kraterboden mit ehemals flüssigem Basalt bedeckt. Der Kraterrand ist an der westlichen Seite auf einer Länge von ca. 15 km etwas nach innen abgerutscht. Sein Alter wird auf 3,2 bis 3,8 Milliarden Jahre geschätzt. Im Inneren des Kraters befinden sich 4 weitere Krater mit Durchmessern bis zu etwa 2 km. Diese werden gerne zur Gütebestimmung größerer Amateur-Teleskope genutzt.

Siehe auch 
 Lunar Transient Phenomena

Weblinks 
 
 SkyTrip: Plato
 Spektrum.de: Sammlung von Amateuraufnahmen

Einschlagkrater (Mond)
Platon